Keats Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Keats Island, Newfoundland, ö, 
 Keats Island, British Columbia, ö,